Miracemensi – abitanti di Miracema do Tocantins
Miracemensi – abitanti di Miracema